Een gemeente in Slowakije:
 Vysoká (okres Banská Štiavnica)
 Vysoká (okres Sabinov)

 Een gemeente in Tsjechië:
 Vysoká (okres Bruntál)
 Vysoká (okres Havlíčkův Brod)
 Vysoká (okres Mělník)
 Vysoká (okres Svitavy)